

En France 
 Bougy, commune française du Calvados.
 Bougy-lez-Neuville, commune française du Loiret.

En Suisse 
 Bougy-Villars, commune suisse ;
 le Signal de Bougy, parc culturel, sur la commune de Bougy-Villars ;
 Bois-Bougy, demeure historique sur la commune de Nyon.

Voir aussi
 Bogis, comme dans Chavannes-de-Bogis, et Bogis-Bossey

Homonymie de toponyme